Cementerio de San Juan puede hacer referencia a:

 Cementerio de San Juan de Badajoz, España;
 Cementerio de San Juan de Málaga, España; 
 Cementerio de San Juan Bautista de San Cristóbal de La Laguna, España;